Брајан Готфрид је други пут освојио турнир. У финалу је победио Адријана Панату резултатом 4:6, 6:3, 6:1, 7:6.

Носиоци

  'Брајан Готфрид (победник)
  Јаник Ноа (друго коло)
  Корадо Барацути (друго коло)
  Адријано Паната (финалиста)

 Паскал Порте ''(четвртфинале) 
 Пол Кронк ''(полуфинале) 
 Марк Кокс ''(четвртфинале) 
 Жан-Франсоа Кожол ''(друго коло)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1980.
Париз мастерс 1980.